PBH, pbh (латиницей) может означать:
  — бывшая английская марка мотоциклов, производившихся фирмой .
 PBH — код ИАТА для аэропорта Паро, единственного международного аэропорта Бутана.
 PBH — код ФАА для  в округе Прайс в штате Висконсин, США.
 pbh — код ISO 639-3 для языка панаре (относится к карибским языкам), носители которого проживают в венесуэльском штате Боливар.

См. также 
 Плюмбан — химическое вещество с формулой PbH
  (кириллицей)